

Geografia

Austria 
 Nebelberg – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach

Niemcy 
 Nebelberg – dzielnica gminy Langdorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Regen